Inbad the Sailor – cortometraggio del 1916 diretto da C. Allan Gilbert
Inbad the Sailor – cortometraggio del 1917 diretto da Pat Sullivan
Inbad the Sailor – cortometraggio del 1923 diretto da Erle C. Kenton